zpa – codice ISO 639-3 della lingua lachiguiri zapotec